Pleister (medisch), met trekzalf
 Trekpleister (drogisterij), een Nederlandse drogisterijketen
 Toeristische attractie, een locatie zoals een museum of een pretpark die een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op toeristen